Adamowicz est un patronyme porté notamment par :

 Irena Adamowicz (1910-1973), scout et membre de la Résistance intérieure polonaise durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Laurent Adamowicz (19?-), homme d'affaires, entrepreneur, conférencier et auteur français ;
 Paweł Adamowicz (1965-2019), juriste et homme politique polonais.

Patronyme polonais